M88 ou M-88 peut désigner :

Cinéma 
 M-88, film français de Jacques Bral sorti en 1970.

Domaine militaire et armes 
 M88 Recovery Vehicle, un véhicule blindé de dépannage ;
 Zastava M88, un pistolet yougoslave.

Moteurs 
Aéronautique
 Snecma M88, le moteur de l'avion de chasse Dassault Rafale ;
 Toumansky M-88, un moteur d’avion conçu en Union soviétique à la fin des années 1930.

Automobile
 BMW M88, un moteur de voiture.

Sciences 
Astronomie
 M88, une galaxie spirale de la constellation de la Chevelure de Bérénice.

Médecine 
 Maladie de Paget, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres